Солда́тский сельсове́т — сельское поселение в составе Тербунского района Липецкой области.

Административный центр — село Солдатское.

История 
Сельское поселение образовано на основании Закона Липецкой области от 02.07.2004 № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения». Границы поселения определены Законом Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава администрации — Черников Сергей Александрович.

Экономика 
Большинство сельскохозяйственных земель поселения обрабатывается ООО «Тербуны-Агро», часть земель принадлежит крестьянско-фермерским хозяйствам.

На территории поселения функционируют 3 магазина ПО «Меркурий», 5 павильонов.

Образование и культура 
В поселении работают: общеобразовательная школа (до 2010 года средняя школа), детский сад, дом культуры и библиотека.

В селе Солдатское в 1815 году на средства прихожан построена церковь Успенской Божьей Матери. В 1895 году церковь расширена пристройкой трапезной и приделов. В настоящее время ведётся её реконструкция.

Здравоохранение 
На территории поселения находятся 2 фельдшерско-акушерских пункта.

Известные уроженцы 
Мячин, Василий Дмитриевич — Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Закон Липецкой области от 02.07.2004 N 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения»
 Закон Липецкой области от 23.09.2004 N 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Примечания 

Муниципальные образования Тербунского района
Сельские поселения Липецкой области